Apollon Alexandrowitsch Maikow ist der Name folgender Personen:

* Apollon Alexandrowitsch Maikow (Dichter) (1761–1838), russischer Dichter, Direktor des Kaiserlichen Theaters
 Apollon Alexandrowitsch Maikow (Philologe) (1826–1902), russischer Philologe